El Lupang Hinirang (es. Patria Adorada) es el himno nacional de Filipinas.

Contexto 
Fue creado como una marcha instrumental, encargada por Emilio Aguinaldo, primer Presidente de Filipinas, a Julián Felipe para la proclamación de la independencia filipina, el 12 de junio de 1898.

Historia 
El título original en español fue Marcha Filipina Magdalo. Éste se cambió más adelante a Marcha Nacional Filipina, en el momento de su adopción como himno nacional.

En agosto de 1899, el poeta y joven soldado José Palma escribió un poema en español que se convirtió en la letra original de este himno nacional. En 1938, el senador Camilo Osías y la estadounidense Mary A. Lane, tradujeron la letra al inglés, adoptándose esta versión como la oficial, bajo el nombre de The Philippine Hymn.

Finalmente, durante el administración del presidente Ramón Magsaysay, el himno nacional fue traducido por Julián Cruz Balmaceda e Ildefonso Santos a su lengua materna, el tagalo. Desde el 26 de mayo de 1956 el himno nacional de Filipinas, Lupang Hinirang, se canta oficialmente en tagalo. Tras otras revisiones de menor importancia, hechas en 1966, ésta es la versión final que está en uso actualmente.

El Acto Republicano N.º 8491 prohíbe que el himno nacional se cante en otro idioma que no sea el tagalo. Sin embargo, se resiste la ley por los que hablen otros idiomas filipinos.

Letra

Original en español
Esta letra en español es la original, escrita por José Palma en 1899.
Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

tierra de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hallarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Versión en inglés
Esta versión fue traducida al inglés en 1938 por Camilo Osías et al.
Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!

Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.

Oficial en filipino
Esto fue traducido al tagalo (filipino) por Julián Cruz Balmaceda e Ildefonso Santos en 1958, y fue revisado en 1963.

Referencias 

Filipinas
Símbolos de Filipinas
Música de Filipinas
Idioma tagalo
Composiciones en fa mayor